То́мас Рэ́ндалл Манн-мла́дший (; род. 27 сентября 1991, Портленд, Орегон, США) — американский актёр. Приобрёл популярность после выхода в 2012 году на экраны комедийного фильма «Проект X: Дорвались», в котором сыграл одну из главных ролей.

Ранние годы 
Томас родился 27 сентября 1991 года в Портленде, штат Орегон, что на северо-западе США. Однако когда Томасу исполнилось 2 года, семья переехала в Даллас, штат Техас, где он провел все своё детство и юношество.

Карьера 
В 2007 году Томас исполнил небольшую роль в одном из сезонов телесериала «АйКарли» на канале Nickelodeon. После первого «засвета» на телевидении Томасу предложили ещё одну посредственную роль в комедийном телесериале «Бывает и хуже», что несомненно дало существенный старт в карьере молодого актёра.

В 2010 году он получил приглашение на роль в фильме «Это очень забавная история» (реж. Анна Боден и Райан Флек), который, в свою очередь, приобрёл весьма неплохую популярность в мировом кинопрокате и получил лестные отзывы кинокритиков.

В том же году Томасу поступает предложение пройти прослушивание на одну из главных ролей в фильме «Проект X: Дорвались», но Томас провалил кастинг и вскоре записался на ещё один, но и эта попытка оказалась неудачной. Только лишь после седьмого прослушивания режиссёр назначил Томаса на роль Томаса Каба, которая впоследствии оказала огромное влияние на дальнейшую карьеру актёра. После оглушительного успеха в картине «Проект X: Дорвались» Томас Манн стал очень популярным как у ведущих голливудских режиссёров, так и у обширной зрительской аудитории.

В конце 2011 года Томаса назначают на роль Уэсли Линкольна в фильме Ричарда Лагравенезе «Прекрасные создания», в то же время Томас сыграл роль Бена в картине Томми Вирколы «Охотники на ведьм». Также он завершил съёмки в комедии «Коротышка», в которой он был исполнителем одной из главных ролей.

В 2013 году Томас участвовал в съёмках таких кинокартин, как «Крут как я», выход которой состоялся в конце 2013 года, а также в фильме «Король Дорк», в котором Томас был в главной роли. Релиз последнего пришёлся на 2014 год.

Фильмография

Примечания

Ссылки